Торун Эриксен (; род. 8 января 1977 года в Лунде, губерния Телемарк) — норвежская джазовая певица.

Биография 
Таланты Торун начали проявляться, когда девушка была студенткой. С шести лет она пела, выступая в различных хорах и к 19-ти годам стала заниматься сольной карьерой. Имея богатый опыт в жанрах соул, хорового пения, джаз и популярной музыки Торун Эриксен приступила к написанию своих первых композиций. После переезда в Осло в 1997 году, девушка поступила в Норвежский Сценический Институт ().

Торун активно гастролирует, сотрудничает с целым рядом коллективов, участвует в джазовых фестивалях дома и за рубежом. Она не только вокалистка, но ещё и автор песен.

Дебютный альбом певицы — Glittercard — вышел в 2003 году.

Для альбома Prayers & Observations, изданного на норвежском лейбле Jazzland Recordings в 2006 году, все композиции она написала сама. Многие её песни (а все они написаны на английском языке) родились под впечатлением лично пережитого и прочувствованного.
Есть в альбоме и весьма печальная Song Of Sadness, посвящённая памяти друга, саксофониста Сигурда Кона, погибшего на Рождество 2004 года в Таиланде в результате цунами. Это единственный трек в альбоме, где Торун поёт дуэтом с певцом Паалом Флаатой.

Музыканты 
 Kjetil Dalland (бас)
 Torstein Lofthus (ударные)
 David Wallumrød (клавишные)
 Frøydis Grorud (саксофон и флейта)

Дискография 
 2003 — Glittercard
 2006 — Prayers & Observations
 2010 — Passage

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Торун Эриксен
 
 Torun Eriksen «Glittercard» (2003)

Джазмены Норвегии